Chery ist der Familienname folgender Personen:
 Roberto Chery (1896–1919), uruguayischer Fußballtorhüter
 Tjaronn Chery (* 1988), niederländischer Fußballspieler

Chery bezeichnet:
 Chery Automobile, chinesischer Automobilhersteller
 Chery (Automarke), chinesische Automarke
 Chery Socma, Unternehmen aus der Automobilbranche aus Uruguay

Siehe auch:
 Chéry (Begriffsklärung)
 Chéry
 Cherry
 Chéri